Marsik, auch Maršik, ist der Name folgender Personen:

 Bohuslav Maršík (1937–2021), tschechischer Opernsänger (Bass)
 Jana Marsik (* 1974), tschechisch-deutsche Kamerafrau
 Larif Marsik, türkischer Schriftsteller
 Rudolf Johann Marsik (1897–1943), österreichischer Widerstandskämpfer und NS-Opfer

Siehe auch:
 Marsick